367 км, 367-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.
По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 367 км — пассажирская платформа, Азербайджанская железная дорога. Код 550911.

 367 км — остановочный пункт/ пассажирская платформа Южно-Уральской железной дороги в Челябинской области. Код 807350.
 367 км — остановочный пункт/ пассажирская платформа Московской железной дороги в Курской области. Код 207463.
 367 км — остановочный пункт/ пассажирская платформа Юго-Восточной железной дороги в Волгоградской области. Код 584212.
 367 км — другое название разъезда Светики Московской железной дороги в Калужской области. Код 185048.